Якубів Валентина Михайлівна (* 1981) — доктор економічних наук, доцент.

 Якубів — село Долинського району Івано-Франківської області.

Див. також 
 Якубув

Українські прізвища